Лос Луисес има више значења:

 Лос Луисес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Луисес, Баретал (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Луисес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Луисес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Луисес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику